

Geografia
 Andorno Micca – comune italiano della provincia di Biella, in Piemonte
 Sagliano Micca – comune italiano della provincia di Biella, in Piemonte

Marina
 Classe Pietro Micca – classe di sommergibili della Regia Marina
 Pietro Micca – sommergibile della Regia Marina, varato nel 1917
 Pietro Micca – sommergibile posamine della Regia Marina, varato nel 1935
 Pietro Micca – nave lanciasiluri (o «battello portatorpedini») della Regia Marina

Persone
 Pietro Micca, all'anagrafe Pierre Micha (1677-1706) – militare italiano dell'esercito sabaudo

Altro
 Pietro Micca – film del 1938 diretto da Aldo Vergano
 Via Pietro Micca – via del centro storico di Torino